Abaga peut désigner :
 Abaga, dialecte mongol ;
 Bannière d'Abag, subdivision administrative de la Mongolie-Intérieure (Chine) ;
 Abaga, race de chevaux de la Bannière d'Abag.